EUN, akronymet henviser til forskellige artikler:

 European SchoolNet – paraplyorganisation for samarbejde mellem europæiske IT- og handelsskoler.
 Equipe Unifiée – sports team fra det tidligere Sovjetunionen, undtaget de baltiske lande, ved de olympiske sommer- og vinterlege i 1992.